Артём Юрьевич Шурдюк (; ) — белорусский футболист, защитник футбольного клуба «Гомель».

Клубная карьера 
Он начал заниматься футболом в школе «Трактор» в Минске и с юных лет присоединился в структуру БАТЭ. В 2016 году начал играть за дубль клуба, где сразу же зарекомендовал себя в команде, также играл в Юношеской лиге УЕФА.

В 2017 году попал в основу борисовской команды. 7 июля 2017 года он дебютировал в основном составе БАТЭ, выйдя на замену во второй половине матча Кубка Белоруссии против «Немана-Агро» (5:1). В сезоне 2018 года он стал чаще попадать в заявку основного состава, а 28 мая 2018 года дебютировал в Высшей лиге, сыграв все 90 минут в матче с «Ислочью» (1:1).

В августе 2018 года был отдан в аренду в «Энергетик-БГУ». Стал основным защитником столичного клуба, помог команде выйти в Высшую лигу в сезоне 2018. В январе 2019 года срок аренды был продлен на весь сезон 2019. В декабре 2019 года стало известно, что защитник останется в аренде в столичном клубе на сезон 2020. В январе 2021 года срок аренды продлен до конца сезона 2021, однако защитник почти не появлялся на поле из-за травмы. В декабре по окончании аренды вернулся в БАТЭ. В январе 2022 года покинул клуб и провёл год в роли свободного агента восстанавливаясь от травмы.

В январе 2023 года футболист перешёл в «Гомель». Сам футболист находился в распоряжении клуба с сентября 2022 года, тренируясь по индивидуальной программе. Сезон начал 25 февраля 2023 года в матче за Суперкубок Белоруссии, где с минимальным счётом уступили солигорскому «Шахтёру», однако сам футболист остался на скамейке запасных.

Статистика

Карьера за сборную 
14 ноября 2018 года он дебютировал в составе молодежной сборной Белоруссии, выйдя на замену во втором тайме товарищеского матча против Хорватии (1:3).

Примечания 

Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК БАТЭ
Игроки ФК «Энергетик-БГУ»
Игроки ФК «Гомель»